EDHP steht für:
 Flugplatz Pellworm (ICAO-Code)
 Bahnhof Duisburg-Hochfeld Süd (DS100-Code)

Abkürzung